All England 2009 (fuldstændig titel: Yonex All England Open Badminton Championships 2009) var en international badmintonturnering kategoriseret som en Super Series-turnering. Det var 99. udgave af den traditionsrige All England-turnering, og turneringen blev afviklet i National Indoor Arena i Birmingham, Storbritannien i perioden 3. – 9. marts 2009.

Samtlige fem rækker fik kinesisk sejr. Bedste danske resultat stod den forsvarende mester Tine Rasmussen for, da hun nåede finalen i damesingle, hvor hun dog måtte se sig besejret af Wang Yihan i tre sæt. Den største positive overraskelse stod Nanna Brosolat Jensen for, idet hun som useedet og med en plads som nummer 46 på verdensranglisten nåede til semifinalen, hvor hun tabte til Wang. Derudover nåede herredoublen med Mathias Boe og Carsten Mogensen også semifinalen.

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixeddouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 Badminton England – The Yonex All England Open 2009  
 Tournementsoftware.com – Yonex All England Open Super Series 2009 

Badminton i 2009
2009